Олимпийские музеи — музеи олимпийского движения.

 Олимпийский музей — спортивный музей в Лозанне, Швейцария.
 Олимпийский музей — музей в Хааконс холе, Лиллехаммер, Норвегия.
 Олимпийский музей — музей олимпийского движения Греции в Салониках.
 Олимпийский музей — музей в Сеуле посвящённый Олимпийским играм 1988 года, Южная Корея.